Groblje je lahko:
 Groblje pri Prekopi, naselje v občini Šentjernej
 Groblje, zaselek pri Rodici v občini Domžale
Groblje, Novo mesto, del naselja Novo mesto